Schrein steht für:

 Schrein, ein großes, oft hausförmiges Behältnis für die Reliquien eines Heiligen
 der deutsche Name einer Gemeinde in Tschechien, siehe Střeň

Schrein ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Schrein (* 1969), US-amerikanischer Lehrer und American-Football-Schiedsrichter
 Birte Schrein (* 1969), deutsche Schauspielerin und Theaterpädagogin
 Charlie Schrein (* 2007), deutscher Schauspieler
 Johannes Schrein († 1524), Abt des Benediktinerstiftes Kremsmünster
Siehe auch:
 Schreien